Sauser steht für
 Neuer Wein (Regionalbezeichnung), in Gärung befindlicher Traubenmost

Sauser ist der Familienname folgender Personen:
 Agnes Sauser-Im Obersteg (1926–2017), Schweizer Betriebswirtschafterin und Politikerin
 Christoph Sauser (* 1976), Schweizer Mountainbiker
 Ekkart Sauser (1933–2019), deutscher katholischer Kirchengeschichtler
 Frédéric-Louis Sauser (1887–1961), siehe Blaise Cendrars, schweizerisch-französischer Schriftsteller
 Gustav Sauser (1899–1968), österreichischer Anatom und Hochschullehrer
 Michael Sauser (* 1973), Sänger und Weltrekordler